

Geografia

Francia 
 Le Château-d'Almenêches – comune nel dipartimento dell'Orne (Normandia)
 Le Château-d'Oléron – comune nel dipartimento della Charente Marittima (Nuova Aquitania)

Pagine correlate 
Château – pagina di disambiguazione